Brunetière ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Brunetière (1849–1906), französischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Guillaume de La Brunetière (1630–1702), französischer Geistlicher, Bischof von Saintes